«Life on the Murder Scene» — концертный альбом американской рок-группы из Нью-Джерси My Chemical Romance, выпущенный 21 марта 2006 года.

Об альбоме
Релиз состоит из 1 CD и 2 DVD. CD включает в себя 8 концертных выступлений, 2 демо трека и ранее не изданный трек. На первом DVD записан видеодневник о закулисной жизни группы, а на втором — эпизоды со съёмок для AOL, Live @ Launch, шоу MTV $2 Bill, MTV Discover and Download и три видеоклипа.

Список композиций

CD 
 «Thank You For The Venom» (Live) — 3:49
 «Cemetery Drive» (Live) — 3:17
 «Give 'Em Hell, Kid» (Live) — 2:20
 «Headfirst For Halos» (Live) — 2:42
 «Helena» (Sessions@AOL) — 3:37
 «You Know What They Do To Guys Like Us In Prison» (Live) — 3:11
 «The Ghost of You» (Live) — 3:26
 «I’m Not Okay (I Promise)» (Live) — 3:08
 «I Never Told You What I Do For A Living» (Demo) — 3:44
 «Bury Me In Black» (Demo) — 2:37
 «Desert Song» (Previously Unreleased) — 3:50

DVD 
 «I’m Not Okay (I Promise)» (Live)
 «Cemetery Drive» (Live)
 «Our Lady Of Sorrows» (Live)
 «Honey, This Mirror Isn’t Big Enough for the Two of Us» (Live)
 «You Know What They Do To Guys Like Us In Prison» (Live)
 «Headfirst For Halos» (Live)
 «The Ghost of You» (Live)
 «Thank You For The Venom» (Live)
 «Give 'Em Hell, Kid» (Live)
 «Vampires Will Never Hurt You» (Live)
 «Helena» (Live)
Видео
 "I’m Not Okay (I Promise)
 "I’m Not Okay (I Promise)
 «The Making Of I’m Not Okay (I Promise)»
 «Helena»
 «The Making Of Helena»
 «The Ghost Of You»
 «The Making Of The Ghost Of You»
ТВ выступления
 «I’m Not Okay (I Promise) on Late Night With Conan O’Brien»
 «I’m Not Okay (I Promise) on MTV Discover and Download»
Online выступления
 «Helena Live At AOL Sessions»
 «I’m Not Okay (I Promise) Live At AOL Sessions» (DVD)
 «The Ghost Of You Live At AOL Sessions»
 «You Know What They Do To Guys Like Us In Prison Live at AOL Sessions»
 «I’m Not Okay (I Promise) Live At Launch»
 «Helena Live At Launch»
Видеодневник

Ссылки 
 Официальный сайт My Chemical Romance 
 
 
 

Альбомы My Chemical Romance
Документальные фильмы о музыке
Концертные альбомы 2006 года